Лугово́й конёк () — вид птиц из семейства трясогузковых.

Описание 
Луговой конёк несколько меньше похожего на него лесного конька, ее длина составляет 14-17 см, а размах крыльев 23-27см. Масса особи составляет 15-22 грамм.  В сравнении с ним его окраска в целом более серая, грудь менее желтоватая с более тонкими полосками. Ноги красноватые, клюв тонкий и острый.

Голос лугового конька — острое «ист» или «истистист», вблизи гнезда часто продолжительное и монотонное «тлитлитли». Его пение, которое он испускает в коротких вокальных полётах, высокое и тонкое. Он начинает петь перед стартом к вокальному полёту, поднимаясь в большинстве случаев от возвышения на земле и не возвращается, как правило, к исходной точке.

Питание 
Луговой конёк питается в летний сезон преимущественно маленькими дневными насекомыми и всякого рода паукообразными, зимой дополнительно маленькими улитками и семенами.

Распространение 
Луговой конёк — широко распространённый и даже частый вид птиц рода коньков. Его следует отличать от лесного конька при наблюдении за птицами, основываясь скорее на жизненном пространстве и голосе, чем на оптических признаках. Луговой конёк — это птица, которая гнездится на влажных лугах и пастбищах, в болотистой местности, а также в горах. Во время миграции на юг его можно часто наблюдать в больших стаях на полях и берегах водоёмов. Он встречается в большинстве регионов северной половины Европы и Азии. Он зимует обычно в южной Европе, в северной Африке и в Южной Азии. В Ирландии, в Великобритании и в прибрежных областях западной Европы он, напротив, оседлая птица.

Размножение 
Гнездо находится на земле. Это неприметное строение из стебельков и мха, набитое волосами. Самка высиживает, как правило, 13 дней от 4 до 6 светло-серых яиц. Затем оба родителя выкармливают молодых птиц от 12 до 14 дней. Луговые коньки являются хозяевами гнездового паразита кукушки.

Примечания

Литература 

 Hans-Günther Bauer, Einhard Bezzel und Wolfgang Fiedler (Hrsg): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas: Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. Band 2: Passeriformes — Sperlingsvögel, Aula-Verlag Wiebelsheim, Wiesbaden 2005, ISBN 3-89104-648-0.

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Луговой конек

Коньки
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Евразии